Ede – miasto w Nigerii
 Ede – miasto w Holandii
 Ede (Rade) – grupa etniczna w Wietnamie
 ede (rade) – język austronezyjski
  – język nigero-kongijski
 EDE – Eŭropo – Demokratio – Esperanto (partia polityczna)
 EDE – środowisko graficzne dla systemów uniksowych